Geometria: Radiant o radian, angle que comprèn un arc igual al radi.
 Astronomia: Radiant (astronomia), punt de l'esfera celeste d'on pareixen provindre les trajectòries d'una pluja d'estels.
 Física:
 Energia radiant, energia de les ones electromagnètiques continguda en la llum visible i altres formes de radiació 
 Flux radiant, mesura de la potència d'una radiació electromagnètica